Русский Студенец () — бывшая деревня (ранее село) в Алькеевском районе Республики Татарстан. Находилась на территории нынешнего Старокамкинского сельского поселения.

Расположение 
Расположена на левом берегу реки Малый Черемшан.

История 
Основана в XVIII веке. В 1770 году в селе уже была Успенская церковь, проживали крепостные крестьяне и дворовые люди дворян Аристовых, Мурзиных, Висленевых, Шошиных и Львовых. Согласно «Спискам населённых мест Российской империи» по состоянию на 1859 год во владельческом сельце Успенском, Студенец тож: 26 дворов крестьян, население — 89 душ мужского пола и 92 женского, всего — 181 человек.

Население

См. также 
 Татарский Студенец

Примечания 

Упразднённые населённые пункты Алькеевского района